Первомайск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Первомайск — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Первомайск — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Первомайск — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Первомайск — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Первомайск — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Первомайск — деревня в Комсомольском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Первомайск — деревня в Короватичском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Первомайск — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Первомайск — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Первомайск — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Первомайск — село в Каушанском районе.
 Первомайск — село в Фалештском районе.
 Первомайск — название села Мариенфелд в 1965—1992 годах.

Приднестровье 
 Первомайск — населённый пункт в Слободзейском районе.
 Первомайск — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Первомайск — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Первомайск — посёлок в Нагорском районе Кировской области.
 Первомайск — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Первомайск — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Первомайск — город в Нижегородской области.
 Первомайск — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Первомайск — село в Похвистневском районе Самарской области.
 Первомайск — село в Смирныховском районе Сахалинской области.
 Первомайск — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Первомайск — деревня в Бакчарском районе Томской области.
 Первомайск — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.
 Первомайск — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.
 Первомайск — в 1944 - 1958 годы название села Шерды-Мохк в Веденском районе Чечни.

Украина 
 Первомайск — город в Николаевской области.
 Первомайск — город в Луганской области.
 Первомайск — село в Беловодском районе Луганской области.
 Первомайск — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Первомайск — до 2016 года название села Травневое Сватовского района Луганской области.

См. также 
 Первомайский
 Первомайское
 Первомайская
 Первомайск-Горьковский
 Першемайск
 Першотравенск